Фри-со́ло () — американский документальный фильм 2018 года, снятый  и Джимми Чином. Фильм рассказывает о скалолазе Алексе Хоннольде в его стремлении выполнить  на Эль-Капитан в июне 2017 года. Премьера фильма состоялась на Теллуридском кинофестивале 31 августа 2018 года, а также он был показан на Международном кинофестивале в Торонто в 2018 году, где он выиграл Приз зрительских симпатий: документальные фильмы. Он был выпущен в Соединённых Штатах 28 сентября 2018 года, получил положительные отзывы критиков и собрал более 19 миллионов долларов. Фильм получил множество наград, в том числе победу в номинации «Лучший документальный фильм» на 91-й церемонии вручения премии «Оскар». Премьера фильма в России состоялась 24 марта 2019 года на канале National Geographic.

Съёмки 
В фильм включены документальные кадры собственного производственного процесса, из которых видно, как режиссёр Джимми Чин и его съёмочная группа решают вопрос о том, как снимать фильм, не отвлекая Хоннольда от процесса восхождения. По словам режиссёра , решение этой проблемы было найдено путём длительных проб и ошибок.

Для получения записи звука от Хоннольда (который часто находился слишком далеко от видеокамер, для того чтобы можно было использовать беспроводные микрофоны) было разработано специальное звукозаписывающее устройство, которое Хоннольд нёс в .

Фильм был снят компанией National Geographic Partners, владельцем большей части которой (на момент выхода фильма) являлась 21st Century Fox, а остальная часть принадлежала Национальному географическому обществу.

Кассовые сборы 
По состоянию на 24 февраля 2019 года, фильм собрал 16,5 млн долларов в Соединённых Штатах и Канаде и 2,8 млн долларов на других территориях, что в целом составляет 19,3 млн долларов США.

В первые выходные фильм заработал 300 804 долларов в четырёх кинотеатрах, превзойдя фильмы «Восьмой класс» и «Неудобная правда», соответственно, что является самым высоким показателем в 2018 году для документального кино и за всё время документального кино. Во вторые выходные фильм выходил уже в 41 кинотеатре, заработав 562 786 долларов. Фильм собрал 859 051 долларов из 129 кинотеатров в третий уик-энд и 1 миллион долларов в 251 кинотеатрах в четвёртый уик-энд. В течение своих пятых выходных он заработал 1,06 миллиона долларов в 394 кинотеатрах, в результате чего общая кассовая сборка составила более 5 миллионов долларов.

Отзывы 
По обзору Rotten Tomatoes, фильм имеет рейтинг одобрения 98 % на основе 108 отзывов, со средней оценкой 8,3 / 10. На Metacritic фильм имеет средний балл 83 из 100, основано на 25 критиках, что указывает на «всеобщее признание».

Питер Дебрюдж в Variety позитивно охарактеризовал фильм. Ричард Лоусон из Vanity Fair назвал фильм «бодро сделанным» и написал: «Я покинул театр воодушевленным и потрясённым, в восторге от достижений этого харизматичного человека, но испуганный тем, что это вдохновит других на попытки сделать то же самое».

Примечания

Ссылки 
 Обзор фильма на сайте Variety
 Обзор фильма на сайте The Hollywood Reporter

Фильмы США 2018 года
Документальные фильмы США
Фильмы на английском языке
Фильмы — лауреаты премии «Оскар» за лучший документальный фильм
Йосемити (национальный парк)
Фильмы Национального географического общества